Desa Nagrak kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Nagrak (administrativ by i Indonesien, lat -6,75, long 107,67), Jawa Barat, 
 Desa Nagrak (administrativ by i Indonesien, lat -6,71, long 107,97), Jawa Barat, 
 Desa Nagrak (administrativ by i Indonesien, lat -6,65, long 107,41), Jawa Barat, 
 Desa Nagrak (administrativ by i Indonesien, lat -6,83, long 107,11), Jawa Barat, 
 Desa Nagrak (administrativ by i Indonesien, lat -6,90, long 106,89), Jawa Barat, 
 Desa Nagrak (administrativ by i Indonesien, lat -6,63, long 106,87), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar